Hendrik I van Castilië (Valladolid, 14 april 1204 - Palencia, 6 juni 1217) was koning van Castilië van 1214 tot 1217.

Hendrik was de jongste en laatste overlevende zoon van koning Alfons VIII van Castilië en Eleonara van Engeland. Hij werd troonopvolger in 1211 na de dood van zijn oudere broer Ferdinand.

Na de dood van zijn vader in oktober 1214 werd hij op tienjarige leeftijd koning van Castilië. Zijn moeder stierf enkele weken later, waarop de voogdij over de jonge koning werd overgenomen door zijn oudste zuster, Berenguela, de voormalige gemalin van koning Alfons IX van León. Zij werd hierin bijgestaan door de bisschop van Palencia en de aartsbisschop van Toledo.

Dit paste echter niet in de politiek van de machtige familie de Lara. Hun leider, graaf Álvaro Núñez de Lara, dwong Berenguela de controle over de jonge koning aan hem over te geven. In 1215 werd er een door de Lara onderhandeld politiek huwelijk gesloten tussen Hendrik en Mafalda, de dochter van koning Sancho I van Portugal. Op vraag van Berenguela werd het huwelijk door paus Innocentius III ontbonden op grond van te nauwe verwantschap tussen de echtelieden. De Lara onderhandelde vervolgens de verloving van Hendrik met Sancha van León, erfgename en dochter van Alfons IX uit diens eerste huwelijk.

De spanningen tussen regent de Lara en Berenguela liepen op toen de jonge koning ongelukkig aan zijn einde kwam. Bij het spelen met andere kinderen viel een loszittende dakpan op zijn hoofd, waardoor hij stierf. Berenguela nam onmiddellijk de zorg over haar broer over en liet hem met de nodige eer begraven in de Koninklijke Abdij van Las Huelgas te Burgos. Als oudste zuster was zij nu de troonopvolgster, maar zij deed afstand van haar rechten ten gunste van haar zoon Ferdinand.

Voorouders 

Koning van Castilië
Huis Ivrea
Persoon in de 13e eeuw